Tâmplă se poate referi la:
 tâmplă, fiecare dintre cele două părți laterale ale capului, cuprinse între ochi, urechi, frunte și obraz.
 tâmplă, perete de lemn împodobit cu icoane, care desparte altarul de restul bisericii; iconostas; catapeteasmă.